

Val Müstair
Többféle földrajzi és közigazgatási entitás neve:
Földrajzi név
 Val Müstair, a Münster-völgy (Münstertal / Val Müstair) romans nyelvű elnevezése, Svájc Graubünden kantonjában és Dél-Tirolban
Közigazgatási nevek
 Val Müstair, település a Münster-vülgyben, Graubünden kantonban
 Val Müstair kerület (Bezirk), egykori közigazgatási egység Graubünden kantonban, 2000-ig
 Val Müstair körzet (Kreis), egykori közigazgatási egység Graubünden kantonban, 2000-2015 között
 Region Engiadina Bassa/Val Müstair (Alsó-Engadin-völgy/Münster-völgy), 2016 óta közigazgatási egység (régió) Graubünden kantonban, 2016 óta

Kapcsolódó szócikkek 
 Müstair, település a Münster-vülgyben,